Синько́ — українське прізвище.

Відомі носії 

 Михайло Семенович Синько — учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Олександра Ростиславівна Синько — український мистецтвознавець;
 Ростислав Олександрович Синько — український кінорежисер, скульптор;

Також 
 Сінько (прізвище)